Le Cimetière du Château peut désigner
 Cimetière du Château situé à Nice
 Cimetière du Vieux-Château situé à Menton